Польско-литовская война:
 Война за галицко-волынское наследство 1340—1392 годов
 Луцкая война 1431 года
 Польско-литовская война 1920 года